Braithwaitea är ett släkte av bladmossor. Braithwaitea ingår i familjen Hypnodendraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Braithwaitea